Loznitsa peut désigner :

Une personnalité
 Sergueï Loznitsa, réalisateur de documentaire d'origine biélorusse, travaillant en Russie, dont l'œuvre est régulièrement primé dans les festivals de cinéma internationaux.

Un lieu
La translittération latine de noms de localités bulgares : Лозница) :
Loznitsa, ville bulgare de l'obchtina de Loznitsa, situé dans l'oblast de Razgrad ;
Loznitsa, village bulgare de l'obchtina de General Tochevo, situé dans l'oblast de Dobritch ;
en bulgare (le nom étant écrit Лозница) :
une translittération latine alternative du nom de Loznica, ville serbe de la municipalité de Loznica, située dans le district de Mačva.